Василий Иванович Зу́ев:
 Зуев, Василий Иванович (1858—?) — архитектор, гражданский инженер.
 Зуев, Василий Иванович (1870—1941) — русский художник-миниатюрист, один из художников ювелирной фирмы Фаберже.